Desa Tanggel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggel (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 111,36), Jawa Tengah, 
 Desa Tanggel (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 111,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar